«Helwa ya balady» (حلوة يا بلدي) (¡Qué hermoso es mi país!) es una canción popularizada en 1979 por la cantante de origen egipcio Dalida (1933 - 1987). Compuesta por Gilbert Sinoué, Marwan Saada, Jeff Barnel y Bernard Liamis, llegó a ser muy popular, principalmente en los países de Oriente Medio.

Canciones de 1979
Canciones de Egipto